Un peptide natriurétique est un peptide qui induit la natriurèse, c'est-à-dire l'excrétion de sodium par les reins .

Les peptides natriurétiques actuellement connus sont :

 Le peptide natriurétique auriculaire, également connu sous le nom d' ANP
 Le peptide natriurétique cérébral, également connu sous le nom de BNP 
 Le peptide natriurétique de type C, également connu sous le nom de CNP
 Le peptide natriurétique "dendroaspis", également connu sous le nom de DNP
 L'urodilatine

Liens externes 

 

Physiologie du système rénal
Peptide